Hof puede referirse a:

Topónimos

Alemania
Hof (Renania-Palatinado).
Hof (Baviera)
Distrito de Hof (Landkreis Hof)

Austria
Palacio Hof, Marchfeld
Hofburg, el Palacio Imperial de Viena.

Israel
Concejo Regional Hof HaSharon

Noruega
Hof (Vestfold)

Suiza
Büren zum Hof, cantón de Berna.

Otros usos
Desbordamiento de montículo (heap overflow/overrun HoF), en informática.